De marathon van Nagoya (Japans:名古屋国際女子マラソン, Nagoya Kokusai Joshi Marason) is een marathon (42,195 km), die sinds 1984 jaarlijks in Nagoya wordt gehouden. De wedstrijd wordt alleen door vrouwen gelopen. De wedstrijd kwam voort uit de Chunichi speed (20 km), die in 1980 begon. Sinds 1992 is dit evenement om de drie jaar tevens het toneel van het Japans kampioenschap op de marathon.

De Bahreinse Eunice Kirwa won deze wedstrijd als enige driemaal, de Chinese Zhao Youfeng, de Poolse Kamila Gradus en de Japanse Naoko Takahashi elk tweemaal.

Parcoursrecord 
 2:17.18 - Ruth Chepng'etich  (13 maart 2022)

Uitslag

Zie ook 
 Marathon van Fukuoka
 Marathon van Hokkaido
 Marathon van Nagano
 Marathon van Osaka
 Tokyo Marathon